Herrigel ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Herrigel (1884–1955), Philosoph
 Hermann Herrigel (1888–1973), Redakteur der Frankfurter Zeitung
 Otto Herrigel (1937–2013), namibischer Rechtsanwalt, Geschäftsmann und Politiker
 Wilhelm Herrigel (1866–1932), Autor, Übersetzer und Herausgeber